Zofia (zm. 1095) – królewna węgierska, księżna saska z dynastii Arpadów
 Zofia (ur. 1136 lub 1137) – królewna węgierska, zakonnica z dynastii Arpadów

Zobacz też 
 Zofia Węgierska (1822-1869) – polska pisarka i felietonistka